Niekka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niekka (kulle, lat 67,33, long 27,82), Lappland, Östra Lappland, 
 Niekka (kulle, lat 67,80, long 28,67), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar